Archangel'sk – endonimo della città russa di Arcangelo
 Archangel'sk – nave da guerra 
 TK-17 Archangel'sk – sottomarino russo
 Oblast' di Archangel'sk – oblast della Russia

Pagine correlate 

 Archangel'skij
 Arcangelo (disambigua)
 Archangel